Castle (Oklahoma)
 Pine Castle
 Castle (série de televisão) — série de televisão estadunidense da ABC de 2009 a 2016,  estrelada por Nathan Fillion e Stana Katic

Tecnologia nuclear 
 Castle Bravo
 Castle Yankee
 Castle Union
 Castle Koon
 Castle Nectar
 Castle Romeo
 Operação Castelo

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de tecnologia